Ulica Rynek I w Lubartowie – ulica w Lubartowie, o przebiegu z północy na południe. Jest częścią drogi gminnej nr 112607 L, lubartowskiej arterii komunikacyjnej (ulice: Juliusza Słowackiego, Rynek I, Lubelska) o długości 4,6 kilometrów. Rozpoczyna się przy skrzyżowaniu z ulicami: Juliusza Słowackiego, Cmentarnej i Tadeusza Kościuszki, następnie dochodzi do skrzyżowania z ulicą Farną, kończy swój bieg przy ulicy Jana Pawła II. Jej przedłużeniem jest ulica Lubelska.

Przypisy 

Rynek I